Samsel ist der Familienname folgender Personen:

 Anna-Katharina Samsel (* 1985), deutsche Schauspielerin und frühere Rollkunstläuferin
 Edward Samsel (1940–2003), katholischer Bischof von Elk

Siehe auch:
 Mount Samsel, Berg im Palmerlands auf der Antarktischen Halbinsel